Villa Stanga Busca Borromeo – villa di Costa Lambro
 Villa Stanga – villa di Crotta d'Adda
 Villa Stanga Borromeo – villa di Farfengo

Pagine correlate 
 Palazzo Stanga